Opoczno peut faire référence à :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Łódź :
 Opoczno, un powiat
 Opoczno, une gmina urbain-rurale (mixte)
 Opoczno, une ville et chef-lieu de la gmina et du powiat ci-dessus